est un nom de club sportif notamment porté par :
 le Benetton Basket Trévise (officiellement le Pallacanestro Treviso), club de basket-ball ;
 le Benetton Rugby Trévise (officiellement le Benetton Rugby Treviso), club de rugby à XV.